Северный микрорайон — микрорайон в северной части города Борисоглебска. С востока ограничен частной застройкой и переулком Победы, с севера— Октябрьской улицей, с юга— Матросовской улицей, с запада— Бланской улицей.

История 
Основан в 1959 году. До появления Юго-Восточного микрорайона назывался просто Микрорайоном. Площадь составляла 15 гектаров. В нём располагалось экскурсионное бюро, инициатором создания которого в марте 1971 года был Герой Советского Союза Василий Иванович Яницкий, который впоследствии стал заведующим этого учреждения.

Предприятия, здания и сооружения 
Застроен в основном жилыми многоквартирными пятиэтажными домами. На территории микрорайона располагаются: детский сад № 19, городской ЗАГС, художественная школа, АТС, предприятия торговли. В центральной части микрорайона на территории бывшей угольной котельной расположен продуктовый мини-рынок.

Транспорт 
До Северного микрорайона можно добраться автобусами городских маршрутов №1, 1а, 2, 2а, 5, 7, 8, 15а.

Примечания 

Административное деление Борисоглебска
Микрорайоны городов Воронежской области